Bonson kan syfta på:

 Bonson, Alpes-Maritimes – fransk kommun i departementet Alpes-Maritimese
 Bonson, Loire – fransk kommun i departementet Yvelines